Крэб (; ) — англоязычный топоним.

Топоним 
Острова
Основная статья: 
  — на озере Шамплейн (США).
  — в проливе  (Квинсленд, Австралия).

Составные топонимы США
  — река в штате Вашингтон.
  — река в Пенсильвании.

Фамилия 
  (1621—1680) — английский солдат, , фитотерапевт и писатель; аскет и отшельник.

См. также 
 Краб (значения)
 Крэбб
 Крэб-Орчард
 
Острова
 Кетам — остров Малайзии, название которого дословно переводится как «Крабий остров».
 Вьекес — остров Пуэрто-Рико, в колониальный период известный как «Крэб».
 Крэб-Ки — вымышленный остров из романа Яна Флеминга «Доктор Но».